Тупик — залізнична колія, що з'єднується з іншими коліями тільки одним кінцем, а з протилежного кінця обривається
 Запобіжний тупик — тупикова колія на залізниці, призначена для запобігання виходу рухомого складу на маршрути проходження поїздів
 Вловлювальний тупик — залізнична колія, призначена для запобігання виходу потяга, або групи вагонів при втраті управління на колію, зайняту іншим рухомим складом
 Оборотний тупик — частина станції метрополітену, легкорейкового транспорту або трамвая, який призначений для обороту рухомого складу
 Тупик — урбанонім, вулиця, провулок, що не мають наскрізного проходу, проїзду
 Тупик — непроїждже, непрохідне місце, перешкода для проїзду чи проходу
 Вловлювальний тупик — ділянка автомобільної дороги, призначена для запобігання аварії автомобіля в разі відмови гальм
 Тупик — застаріла назва затупленого уламка коси, яким чинбарі видаляли шерсть зі шкіри
 Ту́пик — колишня назва роду Іпатка родини алькових
 Тупик-носоріг — монотипний рід родини алькових
 «Тупик» — англійський трилер 1966 року
 «Тупик» — канадський трилер 1998 року
 «Тупик» — український художній фільм 1998 року режисера Григорія Кохана

Тупик — селище, Верхньосалдинський міський округ, Свердловська область
 Тупик — село, районний центр, Забайкальський край

Примітки

Посилання